Karl Donath ist der Name folgender Personen:

* Karl Eduard Donath (1865–1927), deutscher Politiker, MdL Sachsen 
 Karl Donath (Mediziner) (1935–2010), deutscher Oralpathologe

Siehe auch:
 Carl Donath (1819–1877), Gutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags